Byard est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1859-1949), propriétaire foncier et administrateur australien
Jaki Byard (1922-1999), multi-instrumentiste jazz américain
 (1939-2008), architecte et avocat américain
 (1885-1972), homme d'église anglais
 (1743-1798), officier britannique

Prénom
 (1942-2012), saxophoniste et flutiste américain

Voir aussi
Briard, race de chien de berger

Homonymie de patronyme